Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Nathalie Herreman e Pascale Paradis che hanno battuto in finale Jana Novotná e Catherine Suire 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Eva Pfaff (semifinali)

 Tine Scheuer-Larsen /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Jana Novotná /  Catherine Suire (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1987